Это список спортсменов, выигравших медаль на Олимпийских играх, а затем доживших как минимум до 100 лет.

Всего известно не менее 26 таких человек, в том числе пять женщин. Среди них 11 человек выиграли золото, семь человек завоевали более одной медали, три человека выиграли более одной золотой награды, двое выиграли по полному комплекту наград. Семь человек участвовали более чем в одной Олимпиаде. 24 человека участвовали в летних Играх и только двое — в зимних. В списке больше всего спортсменов, выступавших за США (пять человек). Наиболее часто встречающиеся виды спорта — спортивная гимнастика (6 человек) и лёгкая атлетика (5). 11 человек прожили более 101 года. Среди 26 человек трое живы.

Среди участников и призёров ранних Олимпийских игр немало спортсменов, чьи даты рождения или смерти неизвестны, среди них также могут быть 100-летние долгожители.

Список 
Отсортировано по продолжительности жизни. Для тех, кто участвовал более чем в одних Олимпийских играх, жирным выделен год, когда была завоёвана медаль

Ныне живущие олимпийские призёры, родившиеся не позднее 1926 года

См. также 
  Сиенра, Феликс (21 января 1916 — 30 января 2023) — участник Олимпийских игр, проживший дольше всех, единственный, кто прожил более 107 лет.
  Уолш, Уолтер (4 мая 1907 — 29 апреля 2014) — второе место по продолжительности жизни среди участников Олимпийских игр
  Сеги, Селина (6 марта 1920 — 27 июля 2022) — старейшая женщина-участница Олимпийских игр и старейший участник зимних Олимпийских игр на момент смерти. Трижды занимала 4-е место на Играх.
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Olympians Who Reached the Age of 100

Призёры-долгожители
Списки:Олимпийские игры
Долгожители
Призёры Олимпийских игр